

Geografia

Danimarca 
 Monte Forel – monte (3 383 m s.l.m.) nel comune di Sermersooq (Groenlandia)

Svizzera 
 Forel – ex comune ora frazione di Estavayer, comune nel distretto della Broye (Canton Friburgo)
 Forel – comune nel distretto di Lavaux-Oron (Canton Vaud)
 Forel-sur-Lucens – ex comune ora frazione di Lucens, comune nel distretto della Broye-Vully (Canton Vaud)

Persone 
 François-Alphonse Forel (1841-1912) – scienziato svizzero
 Auguste Forel (1848-1931) – psichiatra ed entomologo svizzero
 Oscar Forel (1891-1982) – psichiatra svizzero

Altro 
 S-533 Forel – sottomarino russo della classe Beluga
 Scala Rossi-Forel – scala sismica

Pagine correlate 
Paul Forell (1892-1959) – calciatore tedesco